

Biologia
Ceppo – razza appartenente a una specie animale nell'utilizzo laboratoristico e sperimentale
Ceppo batterico – popolazione batterica omogenea che deriva da un singolo isolamento
Ceppo virale – categoria tassonomica di livello più basso utilizzata per la classificazione di un virus

Geografia
Ceppo Morelli – comune piemontese in provincia del Verbano Cusio Ossola
Ceppo – frazione di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo
Monte Ceppo – sito di interesse comunitario della regione Liguria

Altro
Ceppo dell'Adda – roccia sedimentaria caratteristica della valle del fiume Adda
Ceppo di Gré – roccia sedimentaria estratta sul lago d'Iseo
Madonna del Ceppo – dipinto di Fra Filippo Lippi
Oratorio di San Niccolò del Ceppo – oratorio in via de' Pandolfini a Firenze
Ospedale del Ceppo – antico ospedale di Pistoia
 Sinonimo di gogna
Ceppo – strumento di coercizione fisica